Abe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tokiharu Abe
 Yoshio Abe